Рачо Пе́тров Стоянов (19 февраля 1861, Шумен — 22 января 1942, г. Белово (ныне Пазарджикской области, Болгария) — болгарский государственный и военный деятель, генерал пехоты (1936). Первый начальник генерального штаба Болгарии (1885—1887).

Премьер-министр Болгарии в 1901 и 1903—1906 годах.

Биография 
Родился в 1861 году в г. Шумене, военное образование получил в военном училище в Софии (1878—1879) и в Николаевской академии Генерального штаба в Санкт-Петербурге (1880—1883).

Служил в пехотных подразделениях болгарской армии.

В 1885—1887 гг. — титулярный начальник Генерального штаба Болгарии.

В 1887 и 1891 гг. был начальником Военного училища в Софии, читал лекции. Автор «Записок по военной топографии. Лекции и чтения для старших курсов Военного училища» (1888).

В 1887 г. — председатель военно-полевого суда, рассматривавшего дела взбунтовавшихся в Русе офицеров армии.

С 29.06.1887 по 20.08.1887 г. — военный министр Болгарии. Затем до 1894 г. служил начальником Генерального штаба болгарской армии и почетный флигель-адъютант князя, будущего царя Болгарии Фердинанда.

В 1888 г. — получил чин подполковника.

В 1888—1891 гг. — основатель и главный редактор «Военного журнала» («Военен журнал») и издатель вестника «Свят» (1900). Полковник.

С 15.04.1894 по 17.11.1896 г. вновь назначен военным министром.

В 1896 г. получил чин генерал-майора с увольнением в запас.

Занялся активной общественной деятельностью. В 1901 и 1903—1908 гг. — избирался депутатом Народного собрания Болгарии от Народно-либеральной партии.

Был министром внутренних дел (27.11.1900-09.01.1901).

Дважды в 1901 и 1903—1906 гг. возглавлял болгарское правительство. Премьер-министр, министр внутренних дел и министр внешних сношений и вероисповеданий (09.01.1901-19.02.1901 и 05.05.1903-22.10.1906).

В 1908—1909 гг. — председатель Союза офицеров запаса.

С 1912 г. вновь на военной службе, в 1912—1913 гг. был комендантом Тырново-Сейменского укрепленного района. С 1913 г. — генерал-лейтенант.

Участник Второй Балканской войны. С июня по август 1913 г. — командующий 3-й болгарской армии.

С конца 1915 по 1918 гг. — генерал-губернатор Македонской военно-инспекционной области. В 1916 г. причислен к Штабу Действующей армии.

В мае 1917 г. подал прошение о переводе в запас.

При правительстве А. Стамболийского, в 1920 г. как активный участник первой мировой войны на стороне центральных держав, был осужден на 75 лет заключения. Четыре года находился в заключении. После военного переворота был освобожден и в 1924 г. — амнистирован.

В 1936 г. получил звание генерала пехоты.

Награды 

 Орден «За храбрость» II степени.
 Орден «Святой Александр» I степени с мечами,
 Орден «Святой Александр» II степени с мечами,
 Орден «Святой Александр» III степени с мечами,
 Золотой орден «За заслуги»,
 Османский орден «Меджидие» I степени
 Османский орден «Османие» I степени,
 Орден Святой Анны I степени ,
 Орден Короны I степени ,
 Орден Таковского креста I степени

Литература 
 Ташев, Ташо. Министрите на България 1879—1999. — София: АИ «Проф. Марин Дринов» / Изд. на МО, 1999. — ISBN 978-954-430-603-8 / ISBN 978-954-509-191-9.
 Недев С. Командването на българската войска през войните за национално обединение. — София: Военноиздателски комплекс «Св. Георги Победоносец», 1993.

Премьер-министры Болгарии
Военные министры Болгарии
Генералы пехоты (Болгария)
Военачальники Первой мировой войны (Болгария)
Общественные деятели Болгарии
Топографы Болгарии
Редакторы Болгарии
Выпускники Николаевской военной академии
Репрессированные